Fronte Democratico Unito – partito politico malawiano
Fronte Democratico Unito – partito politico namibiano